Уормот () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уормот, Генри Клей (1842—1931) — американский политик, 23-й губернатор Луизианы.
  (1893—1957) — американский бейсболист.